Франческо Бески () — итальянский прелат, епископ Бергамо, Вице-президент Ломбардской епископской конференции, Президентом комиссии по евангелизации народов и сотрудничеству между церквями Итальянской епископальной конференции .

Биография 
Окончил епархиальную семинарию и консерваторию по классу  скрипки в  Брешии.
 
Служил приходским викарием в одном из периферийных кварталов, затем в кафедральном соборе, с 1987 году - директор офиса курии по делам семьи, с 1989 года - руководитель Пастырского центра Павла VI, с  1999 года -  епископский викарий по делам мирян, с 2001 про-генеральный викарий епархии Брешия, в 2002 году создал Центр молодежного ораторского искусства.

Епископское служение 
25 марта назначен и 18 мая 2003 года рукоположен  вспомогательным епископом в Брешии.
 
22 января назначен правящим епископом в Бергамо и 15 марта 2009 года вступил в управление епархией.

В 2017 году возглавил епархиальное паломничество в Россиию.

Примечания

См. также 
 Бергамо
 Епархия Бергамо

Ссылки 
 https://www.beweb.chiesacattolica.it/persone/persona/151/ Биография на сайте Итальянской епископской конференции] 
 in Catholic Hierarchy 
Епископы Бергамо
Персоналии:Бергамо
Религия в Ломбардии